Bisse steht für:

Geographie:
 die ungarische Gemeinde Bisse
 die Bezeichnung von Bewässerungskanälen an den Talhängen des Wallis, siehe Suone

Bisse ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Bisse (1935–1984), deutsch-kubanischer Botaniker
 Wilhelm Bisse (1881–?), Reichstagsabgeordneter der NSDAP

Siehe auch:
 Bisset